Балтийская женская баскетбольная лига 2012/2013 — 19-й розыгрыш БЖБЛ. 14-кратный победитель лиги литовский «Вичи-Айстес» был расформирован перед сезоном из-за отказа главного спонсора финансировать клуб. Победителем стал белорусский клуб «Олимпия» из Гродно.

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 5 команд играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — к 5 командам регулярного сезона присоединяются 3 команды, освобожденные от 1 этапа:  «Кибиркштис-Тиче»,  «Олимпия» и  «Горизонт». 8 команд, поделённых на две группы, играют между собой по круговой системе дома и на выезде..

3) финальный — по две лучшие команды из каждой группы выходят в Финал четырёх, который будет проводится в конце апреля 2013 года на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Регулярный сезон

Группа «А»

Полуфинальный турнир

Группа «А»

Группа «В» 

 * — из-за обильного снегопада команда Тим-Скуф не смогла прибыть на три игры с 25 по 27.03, ей присуждены технические поражения 0:20

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Мария Попова (Олимпия).

В символическую пятёрку вошли:
  Жанна Городецкая (Цмоки-Минск)
  Наталья Ануфриенко (Горизонт)
  Мария Попова (Олимпия)
  Вита Куктиене (Кибиркштис-Тиче)
  Любовь Алешкина (Олимпия)

Лидеры сезона

Итоговое положение 

   Горизонт
   Кибиркштис-Тиче 
 4.  Цмоки-Минск

Примечания

Ссылки 
 Результаты на оф. сайте БЖБЛ
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Балтийская женская баскетбольная лига
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе